Bai-Taiga kozhuunu () ou Baï-Taïguinski ; , , également  ; ) est une des 16 kozhuun (, bannière) de la République de Touva, au sein de la Fédération de Russie.

Histoire

Géographie 
Le chef-lieu de la province est  (, Teeli)

Culture

Transports

Démographie

Personnalités de la bannière

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Subdivisions de Touva

Liens externes 

 

Bannières de Touva